Вознесенская — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Вознесенская, Альвина Геннадьевна (род. 1988) — российская мандолинистка, домристка.
 Вознесенская, Анастасия Валентиновна (1943—2022) — советская актриса.
 Вознесенская, Тамара Ивановна (1905—1980) — заслуженный учитель КФССР (1955) и РСФСР (1957).
 Вознесенская, Юлия Николаевна (1940—2015) — православная писательница, поэтесса, диссидент. См. также 
 Вознесенская церковь